Denumirea de Lomnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Lomnița, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Lomnița, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Lomnița, un sat în comuna Trăn, regiunea Pernik.